Seyss bzw. Seyß ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Seyß-Inquart (1892–1946), österreichischer Politiker (NSDAP)
 Ludwig Seyss (1817–1891), österreichischer Präzisionsmechaniker